Манастир Богородица може имати више значења:

 Манастир Свете Богородице Пречисте, православни манастир дебарско-кичевске епархије,
 Манастир Богородица Стонска, некадашњи манастир Српске православне цркве
 Манастир Богородица Хвостанска, српски манастир из средњег века